Marof je lahko:
marof (zgradba), pristava
Marof, del Ribnice
Marof, grič nad Novim mestom
Športna dvorana Marof
Pince - Marof, naselje v občini Lendava
Marof, naselje na Hrvaškem v Medžimurski županiji
Kućan Marof, naselje na Hrvaškem v Varaždinski županiji
Novi Marof, naselje na Hrvaškem v Varaždinski županiji
Savski Marof, naselje na Hrvaškem v Zagrebški županiji
Starogradački Marof, naselje na Hrvaškem v Virovitiško-podravski županiji